L'équipe de baseball des Padres de San Diego est une franchise de la Ligue majeure de baseball depuis 1969. Cette page retrace les résultats de l'équipe depuis cette première saison avec l'indication des résultats en saison régulière et ceux enregistrés en phase de play-offs.

Résumé (1969-2010)

Saison régulière 
 42 saisons de Ligue majeure : 3098 victoires pour 3580 défaites (0,464)
 5 titres de Division : 1984, 1996, 1998, 2005, 2006

Séries éliminatoires 
 4 participations en Série de division : 4 victoires pour 10 défaites (0,285), 1 série gagnée : 1998
 2 participations en Série de championnat : 7 victoires pour 4 défaites (0,636), 2 séries gagnées : 1984, 1998
 2 participations en Série mondiale : 1 victoires pour 8 défaites (0,111), aucune série gagnée
 Bilan en séries éliminatoires : 12 victoires pour 22 défaites (0,352)

Saison par saison

Liens externes 
 Statistiques des San Diego Padres sur Baseball-Reference.com
 Stades et affluences des San Diego Padres sur Baseball-Reference.com

San Diego Padres